Хомород има више значења:

 Хомород (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Хомород (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Општина Хомород (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији